Cortlandt Street (Broadway-Seventh Avenue Line), een station van de Metro van New York aan de Broadway-Seventh Avenue Line in Manhattan
 Cortlandt Street (Broadway Line), een station van de Metro van New York aan de Broadway Line in Manhattan